Ха́ссе (Гассе, ) — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:

 Хассе, Вильгельм (1894—1945) — германский военачальник, участник Первой и Второй мировых войн.
 Хассе, Иоганн Адольф (1699—1783) — немецкий композитор, певец и музыкальный педагог эпохи барокко и классицизма.
 Хассе, Карл (1841—1922) — немецкий медик, анатом и педагог; доктор медицины.
 Хассе, Карл (1883—1960) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Хассе, Николаус (1617—1672) — немецкий композитор и органист.
 Хассе, Отто (1903—1978) — немецкий актёр и режиссёр.
 Хассе, Петер (1557—1640) — немецкий композитор и органист.
 Хассе, Ханньо (1921—1983) — восточно-германский актёр театра, кино и телевидения.
 Хассе, Хельмут (1898—1979) — германский математик.

См. также 
 Гассе́, Жан-Луи ()